Рагби ранг-листа је поредак рагби 15 репрезентација на основу освојених бодова у протеклом периоду. Већ годинама Нови Зеланд доминира светским рагбијем, док је српска репрезентација тренутно тек на 83. месту. На листи су укупно 102 репрезентације, иако се рагби јунион игра у 117 држава.

Референце 

Рагби јунион